Largo (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Largo (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
Largo (muziek), Italiaanse muziekterm die het tempo aangeeft waarin gespeeld moet worden
Largo (Sofia), een gebouwencomplex in de Bulgaarse stad Sofia